Die Lotte Giants (Koreanisch: 롯데 자이언츠) sind ein professioneller südkoreanischer Baseballverein aus Busan.  Das 1975 als Amateurverein gegründete Team gehört zu den Gründungsmitgliedern der KBO League und konnte die Korean Series, die koreanische Baseballmeisterschaft, zweimal für sich entscheiden. Das Baseballfranchise gehört zum Unternehmen Lotte, zu dem auch der japanische Baseballverein Chiba Lotte Marines gehört.

Die Lotte Giants werden auch als Möwen (Koreanisch: 부산 갈매기) bezeichnet, da das Wappentier der Stadt Busan eine Möwe darstellt. Zudem heißt einer ihrer bekanntesten Fangesänge Busan Seagulls.

Geschichte

Anfänge 
Die Lotte Giants wurden 1972 als Amateurteam in Seoul gegründet, als es noch keine professionellen Baseballvereine in Südkorea gab. Am 22. Februar 1982 bekamen die Lotte Giants den Profistatus und zogen nach Busan, die zweitgrößte Stadt Südkoreas.

1980er Jahre 
Das Debüt in der KBO League feierten die Lotte Giants am 28. März 1982 mit einem 14:2-Sieg über die Haitai Tigers, die heutigen Kia Tigers. Die erste Saison schlossen die Lotte Giants als Fünfter von sechs Mannschaften ab.

Zwei Jahre später gewann das Team die Korean Series im dritten Jahr der Gründung der KBO League. Im Finale schlugen sie die Samsung Lions mit 4-3 Siegen. Großen Anteil an diesem Sieg hatte der Pitcher Choi Dong-won, der in dieser Saison auch den MVP-Award gewann. In den darauffolgenden Saisons konnten sich die Lotte Giants nicht mehr für die Korean Series qualifizieren.

1990er Jahre 
Nach neun Jahren Abwesenheit erreichten die Lotte Giants 1992 wieder die Korean Series und konnten diese auch für sich entscheiden. Im Finale besiegten sie die Binggrae Eagles mit 4-1 Siegen. In den Jahren 1995 und 1999 erreichten sie ebenfalls das Finale der Korean Series, mussten sich aber zweimal geschlagen geben.

2000er Jahre 
In den 2000er Jahren konnten sich die Lotte Giants nicht für die Korean Series qualifizieren. Erfolgreich war dagegen der Pitcher Son Min-han, der 2005 als MVP ausgezeichnet wurde. Aufmerksamkeit erregten die Lotte Giants als sie 2007 Jerry Royster als Manager verpflichteten, der damit zum ersten ausländischen Manager bei einem südkoreanischen Baseballteam wurde. In seinen drei Jahren Amtszeit konnten sich die Lotte Giants zwar für die Semi-playoffs qualifizieren, für den Einzug in die Korean Series reichte es aber nicht.

2010er Jahre 
Die 2010er Jahre begannen wie die 2000er Jahre aufgehört hatte, mit drei Einzügen in die Playoffs, die aber allesamt verloren gingen. In den weiteren Saisons qualifizierten sich die Lotte Giants nicht mehr für die Korean Series und warten nun seit 1999 darauf, wieder oben mitzuspielen.

Erfolge 
Korean Series Sieger

 1984
 1992

Retired Numbers 
Wie im Baseballsport üblich, werden Trikotnummern von Spielern, die besondere Leistungen für die Lotte Giants erbracht haben, nicht mehr vergeben. Bisher ist dies einmal passiert.

Spielstätte 

Von 1982 bis 1986 spielten die Lotte Giants im 1971 erbauten und 2017 abgerissenen Gudeok Baseball Stadium in Busan. Im Jahr 1986 erfolgte der Umzug ins 1985 erbaute Sajk Baseball Stadium in Busan. Das Stadion fasst 26.800 Zuschauer.

Saisonergebnisse

Einzelnachweise 

Baseball (Südkorea)

Baseballverein

Gegründet 1975